Марко Халлер (, род.  в Санкт-Файт-ан-дер-Глан, Австрия) — австрийский трековый, велокроссовый и профессиональный шоссейный велогонщик, выступающий с 2012 года за команду «». Чемпион Австрии в индивидуальной гонке преследования на треке 2012 года.

Биография 
На гонках Мирового тура UCI дебютировал в 2012 году на Туре Пекина, где в спринтерской развязке в борьбе с Алессандро Петакки и Элиа Вивиани сумел одержать победу на первом этапе.

Победы на шоссе 

 2009
 3-й  - Чемпионат мира среди юниоров, групповая гонка 
 1-й на этапах 1,4,5 и 6 - Tour de l'Abitibi
 2011
 2-й — Porec Trophy
 5-й Чемпионат мира среди молодёжи, групповая гонка 
 2012
 1-й на этапе 4 Тур Пекина
 2013
 1-й  Горная классификация - Три дня Де-Панне
 7-й - Тур Фьордов 
 1-й на этапе 3 (ТТТ)
 7-й - Арктическая гонка Норвегии
 10-й - Ле Самын
 2014
 1-й на этапе 8 - Тур Австрии
 2-й Чемпионат мира среди молодёжи, групповая гонка 
 2015
 1-й  - Чемпионат Австрии в групповой гонке
 1-й  - Тур Фьордов
 1-й  - Молодёжная классификация
 3-й - Gran Premio Nobili Rubinetterie
 2016
 10-й - Гран-при Импанис–Ван Петегем
 2019
 1-й  - Bay Classic Series
 1-й  - Спринтерская классификация
 1-й на этапе 1

Гранд-туры

Ссылки 
 
 
  

Велогонщики Австрии